Neckarinsel ist der Name mehrerer Inseln:

 Neckarinsel (Tübingen) 
 Neckarinsel bei Bad Cannstatt 
 Neckarinseln bei Esslingen  & 
 Neckarinsel bei Neckarhausen (Nürtingen) 
 Neckarinsel in Heidelberg , 

Siehe auch:
 Neckerinsel